Кортес-и-Граэна () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гвадикс. Занимает площадь 22 км². Население — 1033 человека (на 2010 год). Расстояние — 50 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de Cortes y Graena realizada por el Patronato de Turismo de Granada

Муниципалитеты Гранады